Томми Сало (; 1 февраля 1971, Сурахаммар, лен Вестманланд, Швеция) — шведский хоккеист, вратарь. Олимпийский чемпион 1994 г. Чемпион мира 1998 г.

Игровая карьера 
Выступал в НХЛ за клубы «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз», «Колорадо Эвеланш». В составе сборной Швеции выиграл серию буллитов в финале Олимпиады-1994 против сборной Канады и завоевал первые в истории Швеции золотые медали Олимпийских игр.

Однако в карьере Сало есть и курьёзное поражение: в четвертьфинале Олимпиады-2002 в игре против сборной Белоруссии при счёте 3:3 после броска Владимира Копатя из средней зоны шайба попала в маску Сало, дезориентировав его, и после отскока заползла в ворота. Швеция в итоге потерпела поражение 4:3. Сам Сало не любит комментировать этот эпизод, поскольку после поражения подвергся откровенной травле на родине.

После окончания карьеры игрока работал тренером в клубах низших шведских лиг, а с 2010 по 2014 годы занимал пост генерального менеджера хоккейного клуба «Лександ».

Награды и достижения 
 Олимпийский чемпион (1994).
 Чемпион мира (1998).
 Серебряный призёр чемпионата мира (1997, 2003).
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1994, 1999, 2001, 2002).
 Лучший вратарь чемпионата мира (1997, 1999).
 Двукратный обладатель кубка Тёрнера (чемпион ИХЛ) (1995, 1996).
 Лучший новичок и самый ценный игрок ИХЛ (1995).
 Самый ценный игрок плей-офф ИХЛ (1996).
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2000, 2002).
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2006).
 За особые заслуги,играя в Эдмонтон Ойлерз компания Mcfarlane выпустила его фигурку в 2004 году.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Статистика шведского хоккея

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой